Mansveld ist der Nachname mehrerer Personen:

 Aad Mansveld (1944–1991), niederländischer Fußballnationalspieler
 Alfred Mansveld (1911–?), belgischer olympischer Silbermedaillengewinner im Viererbob
 Debby Mansveld (* 1972), niederländische Radrennfahrerin
 Regnerus van Mansveld (1639–1671), niederländischer Philosoph
 Wilma Mansveld (* 1962), niederländische Politikerin (PvdA)